Cornelius (band)
 Cornelius (honderdman), een persoon uit de Bijbel
 Cornelius (North Carolina)
 Cornelius (Oregon)
 Cornelius (schip), een schip uit Terneuzen dat voor de kust van Zweden verging.
 Cornelius (voornaam)
 Paus Cornelius
 Peter Cornelius, Duits componist